(устаревший медицинский термин. см. гипотензия)

Гипотония может означать:

 Артериальная гипотензия — пониженное артериальное давление;
 Мышечная гипотония — пониженный мышечный тонус;

См. также 
 Гипотонические растворы — растворы, имеющие меньшее осмотическое давление по отношению к другому раствору.